Moderato cantabile – romanzo di Marguerite Duras del 1958
 Moderato cantabile – film del 1960 diretto da Peter Brook